Джогинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — село Джогино.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1211 человек, в том числе 657 мужчин и 554 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Джогино
 Новотремино
 Тремина

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области